Cheka bezeichnet:

 Cheka-Kloster (tib. 'chad kha dgon), Kloster in Tibet
 Ntabo Ntambui Cheka, Milizenführer im Kongo
 Cheka (Cajuata), Ortschaft im Municipio Cajuata, Bolivien